La Cour Ville  es una localidad de Santa Lucía, en el distrito de  Micoud.

Demografía

Según censo 2001 contaba con 311 habitantes. La estimación 2010 refiere a 330 habitantes.

Referencias 

Localidades de Santa Lucía